Costaguti ist der Nachname von:

 Giovanni Battista Costaguti (1636–1704), italienischer Kardinal
 Vincenzo Costaguti (1612–1660), italienischer Kardinal